Een academische positie, zie ook Fellow
Een stad in  de VS, zie Fellowship (Florida)
Een Nederlandse jeugdkerk, zie Fellowship (jeugdkerk)
Een album van Lizz Wright, zie Fellowship (album)
Een parodie op Fellowship of the Ring, zie Fellowship!
Fokker F28 Fellowship